Теодосий Лазаров Гологанов е български духовник, възрожденски деец и участник в църковно-националните борби на българите в Македония, йеромонах.

Биография 
Роден е в село Търлис, Неврокопско, днес Ватитопос, Гърция. Учи в село Горно Броди при духовника Венедикт и в град Сяр. Според Георги Стрезов учи в гръцкото училище в Мелник, заедно с Неофит Рилски. От 1823 година е монах в Серския манастир „Свети Йоан Предтеча“. Придружава игумена Дамаскин в Цариград и събира подаяния за манастира в Зъхненско. С помощта на патриарх Григорий VI в 1835 година издейства разни привилегии за манастирските имоти. През 1838 година замества драмския митрополит, а от 1843 до 1860 година е дикей-граматик на манастира и учител там. Урежда добро манастирско училище, в което се обучават 30—40 българчета от околните каази. През 1845 година по негова покана руския славист Виктор Григорович посещава манастира. В 1860 и 1867 година е митрополитски наместник в Сяр. Два пъти е игумен на манастира (1862-1866, 1870-1881).

Гологанов е един от първите дейци по възраждането на българщината в Източна Македония, като в началото работи за това тайно и чрез други лица. Подпомага развитието на новобългарската просвета и отварянето на български училища. През 1868 година съдейства за въвеждането на български език в училището на Горно Броди. Той подарява 80 турски лири за довършването на новата училищна сграда в родното си село, започната по-рано от Иван Симеонов. Участва в църковната борба за откъсване от Цариградската патриаршия.

Поддържа контакти със Стефан Веркович и го подпомага в неговите фолклорни и исторически изследвания. Спомоществовател е за издаването на книгите „Общое землеописание“, преведена от Константин Фотинов (1843) и „История на словенно-болгарския народ“, преведена от Петър Сапунов (1844).

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Търлис
Български възрожденци
Игумени на Серския манастир
Гологанови